Парла́мент Респу́блики Се́верная Осе́тия — Ала́ния () — законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти Северной Осетии — Алании, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти республики.

Фракции 
4 созыв

5 созыв

6 созыв

Комиссии и комитеты

Этнический состав 
Осетины - 93%, русские - 5,6% (2003 год).

Примечания 

Северная Осетия
Северная Осетия